Лома де Долор има више значења:

 Лома де Долор (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Долор (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику